Истинный гермафродитизм, также известный как овотестикулярное расстройство полового развития, является медицинским термином, обозначающим феномен при котором человек рождается с тканями яичника и яичка. Чаще всего одна или обе гонады — это овотестис, содержащий оба типа ткани.

Хотя истинный гермафродитизм похож на смешанную дисгенезию гонад, эти состояния можно различить гистологически.

Фенотип 
Наружные половые органы часто бывают промежуточного типа, причем степень зависит в основном от количества тестостерона, вырабатываемого тканью яичка в период между 8 и 16 неделями беременности.

Причины 
Есть несколько причин, из-за которых может возникнуть данное состояние:

 Вызвано делением одной яйцеклетки с последующим оплодотворением каждой гаплоидной яйцеклетки и слиянием двух зигот на ранних стадиях развития.
 Яйцеклетка может быть оплодотворена двумя сперматозоидами с последующим trisomic rescue в одной или нескольких дочерних клетках.
 Две яйцеклетки, оплодотворенные двумя сперматозоидами, иногда сливаются, образуя тетрагаметическую химеру. Если одна зигота мужского пола, а вторая зигота женского пола, может развиться организм с истинным гермафродитизмом.
 Это может быть связано с мутацией в гене SRY.

Кариотипы 
Встречающиеся кариотипы включают 46,XX/46,XY или 46,XX/47,XXY или XX/XY с мутациями SRY, смешанные хромосомные аномалии или расстройства связанные с дефицитом/избытком гормонов, 47,XXY и различные степени мозаичности. Три основных кариотипа для истинного гермафродитизма являются XX с генетическими аномалиями (55-70 % случаев), XX/XY (20-30 % случаев) и XY (5-15 % случаев), а остальное — другие хромосомные аномалии и мозаицизм.

Распространенность 
Нет документально подтверждённых случаев, когда бы у людей, имеющих оба типа ткани гонад, эти бы ткани корректно функционировали, [4] вопреки распространенному заблуждению, что такие люди могут сами себя оплодотворять.

Люди, рождённые с обеими типами гонад, обычно бесплодны, за исключением редких случаев. Такие люди, как правило, имеют функциональные ткани яичников и недостаточно развитые яички, которые не могут участвовать в сперматогенезе. В результате эти люди являются фертильными, но самооплодотворяться они всё же не могут.

Однако существует гипотетический сценарий, при котором человек может самооплодотворяться. Если у человека химеризм, в основе которого лежит мужская и женская зиготы, слившиеся в один эмбрион, с отдельно функционирующими гонадными тканями обоих типов, такое самооплодотворение возможно. Например, известно, что такой сценарий встречается у других видов, где распространён гермафродитизм, включая некоторых млекопитающих. Однако, ещё не было зарегистрировано ни одного такого случая у людей.

По состоянию на 2010 год в научной литературе было зарегистрировано по меньшей мере 11 случаев фертильности у людей с истинным гермафродитизмом, при этом один случай рождения человека с мозаицизмом с преобладанием XY (96 %) хромосом. Предполагаемая частота овотеста — один из 83 000 рождений (0,0012 %).

Этимология 
Термин происходит от () имени персонажа древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты. По словам Овидия, он слился с нимфой Салмакидой, в результате чего один человек стал обладать физическими чертами обоих полов; согласно более раннему Диодору Сицилийскому, он родился с физическим телом, объединяющим оба пола. Слово «гермафродит» вошло в английский лексикон в конце XIV века.

Общество и культура 
Наличие данного состояния может послужить причиной отказа в призыве человека на службу в армию во многих странах мира, в том числе в России и США.

M.C. v. Aaronson

Терминология 
На текущий момент большинство правозащитных организаций, занимающихся защитой прав интерсекс-людей, выступают за неиспользование данного термина, ввиду того, что это ведёт к стигматизации и вводит в заблуждение относительно причин и природы явления.

См. также 
 Псевдогермафродитизм
 Интерсекс

Примечания 

Интерсекс-вариации
Редкие заболевания